stół – mebel
 stół szwedzki
 Stół – używana niekiedy nazwa gwiazdozbioru Góra Stołowa
 stół operacyjny – przeznaczony do wykonywania zabiegów medycznych, pacjent umieszczony jest wówczas na stole, wokół którego stoją lub siedzą lekarze
 stół bilardowy – stół do gry w bilard
 stół mikserski – urządzenie mikserskie w kształcie stołu
 stół montażowy:
 w kinematografii: urządzenie do montażu filmów
 w poligrafii: urządzenie do montażu form kopiowych
 stół retuszerski – stół z podświetloną, matową płytą szklaną stosowany w pracach retuszerskich
 stół wiertniczy – element wiertnicy
 stół obrabiarki – element obrabiarki, płaska płyta służąca do mocowania przedmiotów obrabianych
 stół Eucharystii – inaczej ołtarz; miejsce (stół), gdzie podczas mszy dokonuje się Eucharystia
 stół słowa – inaczej pulpit; miejsce czytania słowa Bożego podczas mszy
 Stół – estoński krótkometrażowy film animowany z 2004